Јоланда од Монферата (око 1274—1317) је била византијска царица, друга супруга Андроника II Палеолога. Била је мајка српске краљице Симониде, последње жене краља Милутина.

Биографија 

Рођена је у Казалу као ћерка Вилијама VII од Монферата и Беатриче од Кастиље. Њен деда био је Алфонсо X од Кастиље. Андроник II се 1284. године развео од Ане Угарске и оженио Јоланду која узима име Ирена. Пре него што се оженио њоме, цар је објавио да на престолу треба да га наследи његов прворођени син Михаило, што је и потврдио маја 1294.године. Исте године доделио је свом другом сину Константину највишу царску титулу деспота. Ирина се 1299. године, заједно са својим мужем, сусрела са српским краљем Стефаном Милутином приликом склапања брака између српског краља и византијске принцезе, Иринине ћерке Симониде. Срдачни односи између Ирине и Милутина настају након сукоба Ирине са Андроником и њеним доласком у Солун 1303. године. Ирина се са Андроником сукобила око великог државничког питања. Захтевала је, наиме, да Андроник подели византијску државну територију и да сви његови синови добију по један део. Цар наравно није могао испунити жељу своје супруге јер се она косила са свим традицијама Царства и византијским правним схватањима. Ирина је због тога отпутовала у Солун где је живела одвојено од свога мужа. Она тада шаље богате поклоне ћерки и зету. Нићифор Григора свакако претерује када пише да се сто лађа могло опремити богатством које је отишло царевој кћери. У једном тренутку се показало да ће Симонида остати нероткиња те је Ирина дошла на мисао да један од њених синова наследи Милутина. Милутин је допустио да Симонидина браћа дођу у Србију како би упознала земљу којом требају завладати. Од три Иринина сина, Јован је умро већ 1308. године. Теодор је послат на запад да наследи Монфератску грофовију. Најмлађи, Димитрије, први је дошао у Србију. Њему у Србији није пријала "сурова средина" и неповољна клима, па је, забринут за здравље, напустио земљу. Касније је Ирина позвала старијег сина који је у Италији већ имао породицу. Овај покушај пада у време уочи Иринине смрти 1317. године. Завршио се на исти начин као и први. Теодору је сметала клима и средина.

Милутин и Симонида посетитли су царицу Ирину у Солуну. Пред смрт, царица се повукла у Драму где је умрла 1317. године. За Иринину смрт везује се Милутинова изградња манастира Косенице у области Драме. Ирина је сахрањена у том манастиру. Изградња манастира може се везати за период од 1316. до 1321. године тј. до Милутинове смрти.

Потомство 
Са Андроником II је Ирина имала следећу децу:
 Јован Палеолог (око 1286-1308), деспот
 Бартоломеј Палеолог (рођен 1289), умро млад
 Теодор I Монфератски (1291-1338)
 Симонида Немањић (1294-после 1236), жена краља Стефана Милутина
 Теодора Палеологина (рођена 1295), умрла млада
 Димитрије Анђел Дука Палеолог (1297-1343), деспот
 Исак Палеолог (рођен 1299), умро млад

Породично стабло

Референце

Литература 
 
 
 Ђ. Ђекић, Запис Рајчина Судића као историјски извор, Зборник Матице српске за историју 55, Нови Сад (1997), 25-48
 Историја српског народа 1, група аутора, Српска књижевна задруга, Београд (1999), друго издање

Рођени 1274.
Умрли 1317.
Византијске царице
Палеолози